Појам Битка код Светог Готхарда може да се односи на:
 Битка код Светог Готхарда (1664),
 Битка код Светог Готхарда (1705)
 Битка код Светог Готхарда (1799),